fent referència a diversos músics membres de la família Bach:
 Johann Christoph Bach I (1642-1703), cosí de Johann Ambrosius Bach, el pare de Johann Sebastian Bach.
 Johann Christoph Bach (1645-1693), germà bessó de Johann Ambrosius Bach, i oncle de Johann Sebastian Bach.
 Johann Christoph Bach (1671-1721), el germà gran de Johann Sebastian Bach.
 Johann Christoph Bach (1689-1740), fill de Johann Christoph, oncle de Johann Sebastian Bach i, per tant, cosí seu.